Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chip Hooper e Mel Purcell che hanno battuto in finale Tian Viljoen e Danie Visser 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Pat Du Pré /  Terry Moor (quarti di finale)
 David Carter /  Chris Lewis (primo turno)

 Marcos Hocevar /  João Soares (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Steve Krulevitz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1982